El término Soba puede referirse a:

 Soba: película mexicana del 2005
 Soba: municipio de la comunidad autónoma de Cantabria (España).
 Soba: una denominación genérica de los tallarines de la gastronomía japonesa.
 Soba: ciudad de Sudán.